Елена Верещагина:
 Верещагина, Елена Валерьевна (род. 1988) — российская биатлонистка.
 Верещагина, Елена Эммануиловна (род. 1929) — советский и российский монтажёр фильмов.